Кларк () — остров в группе островов Фюрно, расположенной у восточной оконечности Бассова пролива. Административно входит в состав штата Тасмания (Австралия). Площадь острова — .


География 

Остров Кларк находится в южной части группы островов Фюрно, к югу от острова Кейп-Баррен. Расстояние от острова Кларк до ближайшей точки северо-восточного побережья острова Тасмания — около . Площадь острова Кларк составляет около  — тем самым, он является 8-м по размеру островом штата Тасмания (не считая самого́ острова Тасмания) и 3-м из островов группы Фюрно, вслед за Флиндерсом () и Кейп-Барреном ().

В центральной части острова Кларк находится возвышенность («центральное плато») высотой около . Высшая точка острова — Стип-Хилл (Steep Hill, ) — находится в его северо-западной части. На юго-западе расположен Грин-Хилл (Green Hill, ). Восточная часть острова ниже, часть рельефа сформирована песчаными дюнами, высота расположенных там холмов Блу-Хилс (Blue Hills) достигает .

Длина береговой линии острова составляет . Бо́льшая часть побережья () имеет скалистую структуру, оставшиеся  занимают песчаные пляжи. У северо-западной оконечности острова находится поселение, включающее в себя несколько домов. Там же есть взлётно-посадочная полоса, пригодная для лёгких самолётов. По состоянию на 2009 год, на острове был один постоянный житель.

История 
Остров Кларк был назван в честь Уильяма Кларка (William Clark) — суперкарго судна «», потерпевшего крушение 28 февраля 1797 года у соседнего островка . На уцелевшем баркасе семнадцать членов экипажа продолжили плавание к Сиднею, но потерпели крушение у  (ныне в штате Виктория). Нескольким морякам, включая Кларка, удалось пешком преодолеть около  и добраться до Сиднея.

В 1798 году британский мореплаватель Мэтью Флиндерс наблюдал на берегу острова Кларк большое количество капских морских котиков (вид морских котиков из семейства ушастых тюленей). В 1810—1837 годах остров посещали охотники на тюленей и тасманийские аборигены. С 1843 года остров использовался для разведения крупного рогатого скота и овец.

Примечания 

Острова штата Тасмания
Бассов пролив